

Cinema 
 Best Shots – film del 1990 diretto da Doug Lodato

Musica 
 Best Shots – album di Pat Benatar del 1989
 Best Shots – album di autori vari del 1997